Liquidador o liquidator puede referirse a:

Empresas 

 Liquidador concursal, el funcionario que recolecta los activos y resuelve las reclamaciones contra una compañía antes de disolverla.
 Liquidador de la propiedad, la persona que realiza el trabajo de liquidación de la propiedad personal
 Liquidador informático, comprador y revendedor de tecnología informática y equipamiento relacionado

Arte 

 "The Liquidator" (instrumental), un reggae instrumental de Harry J Allstars
 El Liquidador (novela), la primera novela de John Gardner
 El Liquidador (película), película de espías británica de 1965, adaptación de la novela, protagonizada por Varilla Taylor
 The Liquidator (banda sonora), la banda sonora de la película anterior, de Lalo Schifrin
 The Liquidator (película de 2017), película china
 El Liquidador (Serie de televisión), una realidad canadiense serie televisiva

Otros 

 Liquidador testamentario (albacea), persona que ejecuta el testamento
 Liquidador de Chernóbil-Pripiat, trabajadores en la remediación del desastre atómico
 Liquidadores o liquidacionistas, los miembros de una de las facciones del POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia)
 Liquidator, una pistola de agua vendida en Italia en los años 1990, similar a Super Soaker

Véase también 

 Liquidación de sociedades mercantiles
 Liquidación concursal